Fr se može odnositi na:

 Francijum
 Francuska
 Francuski jezik
 .fr - najviši internet domen Francuske